Explorer kan syfta på:

 Explorerprogrammet – en serie satelliter
 Explorer Vodka – en spritsort
 Internet Explorer – en webbläsare
 Windows Explorer –  ett filhanteringsverktyg i Microsoft Windows, se Utforskaren
 Explorer Scouts – del av den brittiska scoutingrörelsen, se åldersgrupper inom scouting
 Ford Explorer – en bilmodell från Ford
 Gibson Explorer – en gitarr
 M/S Explorer – flera fartyg